Melle are mai multe semnificații:

 Melle, Germania, oraș
 Melle, Piemont, comună din Italia
 Melle, Belgia, oraș
 Perfetti Van Melle, companie producătoare de dulciuri